Limberg heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeindeteile:
 Limberg (Asbach), Ortsteil der Gemeinde Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Limberg (Kolkwitz), Ortsteil der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Limberg (Küsnacht), Ort der Gemeinde Küsnacht, Bezirk Meilen, Kanton Zürich
 Limberg (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Limberg (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Limberg (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Limberg (Frantschach-Sankt Gertraud), Ortsteil und Katastralgemeinde von Frantschach-Sankt Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Limberg (Gemeinde Maissau), Katastralgemeinde im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Limberg (Gemeinde Gramastetten), Ortsteil von Gramastetten, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Limberg (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft der Gemeinde Hinzenbach, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Limberg (Gemeinde Nußdorf), Ortsteil von Nußdorf am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Limberg bei Wies, Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Bauten:
 Burg Limberg, im Wiehengebirge auf dem Limberg nahe Börninghausen (Preußisch Oldendorf), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Limberg (Niederösterreich), in Limberg (Maissau), Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Schloss Limberg (Steiermark), nahe Limberg bei Wies (Wies), Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Limberg und Limberg II, Krafthäuser beim Kraftwerk Kaprun, in den Hohe Tauern im Kapruner Tal nahe Kaprun, Land Salzburg, Österreich

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Limberg (Thüringer Schiefergebirge) (798,4 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Vorwerk (Sonneberg), Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Limberg, deutscher Name des Jezevčí vrch (665,4 m), im Lausitzer Gebirge bei Heřmanice v Podještědí (Jablonné v Podještědí), Liberecký kraj, Tschechien
 Limberg (Saarland) (358,9 m), im Saar-Nied-Gau bei Oberlimberg (Wallerfangen), Landkreis Saarlouis, Saarland
 Limberg (Kaiserstuhl) (272,0 m), nahe dem Kaiserstuhl bei Sasbach am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Limberg (Teutoburger Wald) (194,3 m), im Teutoburger Wald nahe Bad Iburg, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Limberg (Wiehengebirge), (190 m), im Wiehengebirge zwischen Börninghausen und Bad Holzhausen (Preußisch Oldendorf), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Limberg (Mehle) (183 m), im Calenberger Land bei Mehle (Elze), Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Limberg (Gestorf) (165,1 m), im Calenberger Land bei Gestorf (Springe), Region Hannover, Niedersachsen
Erhebung mit noch nicht recherchierter Höhe:
 Limberg (Osnabrück), in Dodesheide (Osnabrück), Niedersachsen

Naturschutzgebiete:
 Limberg (Naturschutzgebiet), nahe dem Kaiserstuhl bei Sasbach am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg; siehe Kaiserstuhl (Baden)
 Limberg und Offelter Berg, im Wiehengebirge bei Preußisch Oldendorf, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen

Limberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Limberg (* 1965), deutscher Chemiker
 Gerhard Limberg (1920–2006), deutscher Inspekteur der Luftwaffe
 Hermann Limberg (1932), großer Münsteraner Karnevalist und "Bettenpapst"
 Holger Limberg, deutscher Anglist
 Inge Limberg (1922–1989), schwedischer Skilangläufer
 Johannes Limberg (um 1650–1714), deutscher Pfarrer und Verfasser von Reiseliteratur
 Josef Mayer-Limberg (1911–1992), österreichischer Mundartdichter
 Kriemhild Limberg (1934–2020), deutsche Diskuswerferin
 Paul Limberg (1917–1997), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Reinhold Limberg (1927–1997), deutscher Lehrer, Komponist und Dichter

Siehe auch:
 Limberg (Herrschaft)
 Limberger
 Limberg-Überschiebung
 Limperg
 Liemberg